Venustoise is een figuurtje uit de Pokémon-televisieserie.

Omschrijving
Hij is niet zoals andere Pokémon te vinden in het wild, en komt nergens anders voor dan in de anime. Hij komt dus niet voor in de Gameboyspellen, of op Pokémon naamlijsten, enkel in de aflevering "The Ghost of Maiden's Peak" uit de Indigo-serie.

Venus - Toise 
De naam zegt het al, Venustoise is een kruising tussen Venusaur en Blastoise. Wanneer Gastly in de aflevering zijn psychische krachten laat zien maakt hij ook een kruising van de geëvolueerde vormen van Bulbasaur en Squirtle om Ash zijn Pokémon af te schrikken, genaamd Venustoise.

Pokémonwezen